Mužská čtyřhra Croatia Open Umag 2021 probíhala ve druhé polovině července 2021. Do deblové soutěže umažského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemsko-rakouský pár Robin Haase a Philipp Oswald, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal brazilsko-španělský pár Fernando Romboli a David Vega Hernández, který ve finále zdolal hercegovsko-srbskou nejvýše nasazenou dvojici Tomislav Brkić a Nikola Ćaćić po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a na okruhu ATP Tour vybojovali první kariérní tituly. Jednalo se o jejich první společný turnaj. Ve čtvrtfinále přitom odvrátili čtyři mečboly a v semifinále další tři hrozby na vyřazení.

Nasazení párů 
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (finále)
  Pablo Cuevas /  Fabrice Martin (1. kolo)
  Rafael Matos /  Andrej Vasilevskij (1. kolo)
  Luis David Martínez /  Artem Sitak (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Croatia Open Umag
ATP Tour 2021